Агилар-де-Буреба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 9 км². Население — 65 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается святой Гильермо.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса